Killers může znamenat:

 The Killers – americká hudební skupina
 Killers (album, Iron Maiden) – album skupiny Iron Maiden
 Killers (album, Kiss) – album skupiny Kiss
 Killers (film, 2003) – film z roku 2003
 Killers (film, 2010) – film z roku 2010
 Killers (film, 2014) – film z roku 2014